V soubojích třináctého ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy 2003/04 se utkalo 16 týmů každý s každým dvoukolovým systémem podzim–jaro. Tento ročník začal v neděli 10. srpna 2003 kompletním 1. kolem a skončil v neděli 20. června 2004 zbývajícími čtyřmi zápasy 30. kola.

Do II. ligy postoupil vítěz, sestoupila poslední dvě mužstva.

Nové týmy v sezoně 2003/04 
 Ze II. ligy 2002/03 sestoupila do MSFL mužstva FC Group Dolní Kounice a  SK LeRK Prostějov.
 Z Divize D 2002/03 postoupilo vítězné mužstvo FC Dosta Bystrc-Kníničky a z Divize E 2002/03 postoupilo vítězné mužstvo TJ Nový Jičín – jako FC Vítkovice „B“.

Nejlepší střelec 
Nejlepším střelcem ročníku se stal Martin Guzik, který soupeřům nastřílel 18 branek (10 branek na podzim 2003 za Kroměříž, 8 na jaře 2004 za Bystrc). Druhé místo obsadil Roman Přibyl ze Znojma se 16 góly.

Konečná tabulka 

Poznámka:
 Po sezoně došlo ke sloučení FC Group Dolní Kounice do FC Tatran Brno-Kohoutovice, kterému připadla licence pro ročník MSFL 2004/05.

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (S) = Mužstvo sestoupivší z vyšší soutěže; (N) = Mužstvo postoupivší z nižší soutěže (nováček)
 O pořadí na 3. a 4. místě rozhodla bilance vzájemných zápasů: Uničov – Synot B 0:1, Synot B – Uničov 1:3
 O pořadí na 10. a 11. místě rozhodla bilance vzájemných zápasů: Dolní Kounice – Znojmo 3:0, Znojmo – Dolní Kounice 2:0
 O pořadí na 12. a 13. místě rozhodla bilance vzájemných zápasů: Bystřice pod Hostýnem – Zlín B 2:0, Zlín B – Bystřice pod Hostýnem 0:1

Zkratky:
 FC = Football club; FK = Fotbalový klub; MSA = Moravsko-Slezské armatury; SC = Sport club; SK = Sportovní klub; UNEX = název sponzora klubu; VP = Válcovny plechu

Výsledky

Odkazy

Reference

Literatura 
 Antonín Zabloudil, František Čapka: 100 let fotbalového klubu FC Zbrojovka Brno – CERM 2013

Externí odkazy 
 MSFL 2003/04 ve výsledcích jednotlivých kol
 JihoMoravskyFotbal.cz
 MSFL 2003/04 – MFK Frýdek-Místek

Moravskoslezská fotbalová liga
Fotbal v Česku v roce 2003
Fotbal v Česku v roce 2004